Az 1987-es férfi röplabda-Európa-bajnokságot – amely a 15. férfi röplabda-Eb volt – Belgium rendezte 1987. szeptember 25. és október 3. között. A mérkőzéseknek Auderghem és Gent adott otthont. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, sorozatban kilencedszer.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport 

A mérkőzést 3–0 arányban Belgium javára írták, Hakan Bjorne pozitív doppingtesztje miatt.

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1987-es női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság F
Férfi röplabda-Európa-bajnokság